A Equipe Neozelandesa da Copa Davis representa a Nova Zelândia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Tennis New Zealand. Até 1914, competiu como Australásia, em conjunto com a Austrália.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe neozelandesa)

Nova Zelândia